Northamptonshire Junior League 1895–96 var den første sæson af den engelske fodboldliga, som i dag hedder United Counties League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wellingborough FC Reserves, som dermed vandt ligaen for første gang. Efter sæsonen skiftede ligaen navn til Northamptonshire League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF - England - Lower Level Leagues - Lists of Champions - United Counties League 

Sæsoner i United Counties League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896